Kurama Tengu est un personnage de fiction qui apparaît notamment dans :
 , un roman japonais de Jirō Osaragi paru de 1924 à 1965 ;
 , un film japonais de Teppei Yamaguchi sorti en 1928 ;
 , un film japonais de Daisuke Itō sorti en 1942.